The Show Must Go On může být:
 The Show Must Go On (píseň, Leo Sayer) – píseň britského hudebníka Lea Sayera z roku 1973
 The Show Must Go On (píseň, Pink Floyd) – píseň britské rockové skupiny Pink Floyd z roku 1979
 The Show Must Go On (píseň, Queen) – píseň britské rockové skupiny Queen z roku 1991